Robert Godding (politicus), Belgisch politicus
 Robert Godding S.J., Belgisch jezuïet